Цагинец је насељено место у саставу Града Иванић-Града, у Загребачкој жупанији, Хрватска.

Становништво 

На попису становништва 2011. године, Цагинец је имао 555 становника.

Попис 1991. 

На попису становништва 1991. године, насељено место Цагинец је имало 504 становника, следећег националног састава:

Спољашње везе 

Иванић-Град
Насељена места у Хрватској
Насељена места у Загребачкој жупанији
Википројект географија/Насеља у Хрватској